Il distretto di Pondicherry è un distretto del territorio di Pondicherry, in India, di 735.004 abitanti. Il suo capoluogo è Pondicherry.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pondicherry